Osias ist der Familienname folgender Personen:

 Camilo Osias (1889–1976), philippinischer Politiker und Schriftsteller
 Saul Osias (1900–1984), rumänischer Anarchist und kommunistischer Revolutionär